Il doppio del torneo di tennis Royal Cup NLB Montenegro 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vladica Babic e Iva Mekovec che hanno battuto in finale Kateřina Vaňková e Maša Zec Peškirič 4-6, 7-61, [10-5].

Teste di serie 

 Nicole Clerico /  Giulia Gatto-Monticone (semifinali)
 Julia Cohen /  Jasmina Tinjic (quarti di finale)

 Justine Ozga /  Anna Zaja (quarti di finale)
 Kateřina Vaňková /  Maša Zec Peškirič (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Royal Cup NLB Montenegro 2013